Gare de Saint-Maurice peut faire référence à :
 Une gare française située sur la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle : Gare de Saint-Maurice (France).
 Une gare suisse située sur la commune de Saint-Maurice : Gare de Saint-Maurice (Suisse).

Saint-Maurice